Arntzenius ist der Familienname folgender Personen:

 Floris Arntzenius (1864–1925), niederländischer Maler, Aquarellist, Illustrator und Grafiker
 Henricus Johannes Arntzenius (1734–1797), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Hermann Arntzenius (1765–1842), niederländischer Rechtsgelehrter
 Johann Arntzenius (1702–1759), Professor der Philosophie, Geschichte und Poetik an der Universität Franeker